Con il termine cerite ci si riferisce comunemente ai seguenti minerali:
 Cerite-(Ce)
 Cerite-(La)